

Biochimica 
 GOx – abbreviazione di glucosio ossidasi

Codici 
 gox – codice ISO 639-3 della lingua gobu